Lunda bezeichnet:

 Königreich Lunda, historisches Reich in Afrika
 Lunda (Volk), Ethnie in Afrika
 Chilunda, Sprache der Lunda
 Lundaschwelle, Gebirge in Afrika
 zwei Provinzen in Angola:
 Provinz Lunda Norte
 Provinz Lunda Sul
 Titularbistum Lunda

Lunda ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Lunda (1901–1941), italienische Stummfilmschauspielerin
 Kathryn Ann Lunda (* 1957), US-amerikanische Eisschnellläuferin